

Sigle 
 Small window manager  – window manager
 Solbourne window manager  – window manager
 Sonic Wave Motor  – tecnologia di autofocus silenzioso utilizzata dagli obiettivi Nikkor
 Speedy Working Motors  – casa motociclistica italiana

Codici 
 SWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suia-Missu (Brasile)
 swm – codice ISO 639-3 della lingua samosa